Zapis literowy
 Osiedle Tysiąclecia w Bełchatowie
 Osiedle Tysiąclecia w Białej
 Osiedle Tysiąclecia w Białej Podlaskiej
 Osiedle Tysiąclecia w Białymstoku
 Osiedle Tysiąclecia w Częstochowie
 Osiedle Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej
 Osiedle Tysiąclecia w Gdańsku
 Osiedle Tysiąclecia w Gnieźnie
 Osiedle Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju
 Osiedle Tysiąclecia w Katowicach
 Osiedle Tysiąclecia w Koszalinie
 Osiedle Tysiąclecia w Koźminie Wielkopolskim
 Osiedle Tysiąclecia w Krakowie
 Osiedle Tysiąclecia w Krośnie
 Osiedle Tysiąclecia w Myślenicach
 Osiedle Tysiąclecia w Płocku
 Osiedle Tysiąclecia w Poznaniu
 Osiedle Tysiąclecia w Prudniku
 Osiedle Tysiąclecia w Radomsku
 Osiedle Tysiąclecia w Siedlcach
 Osiedle Tysiąclecia w Stargardzie
 Osiedle Tysiąclecia w Zielonej Górze
 Osiedle Tysiąclecia w Kruszwicy
 Osiedle Tysiąclecia w Zduńskiej Woli

 Zapis liczbowy
 Osiedle 1000-lecia w Olkuszu
 Osiedle 1000-lecia w Poniatowej
 Osiedle 1000-Lecia w Rzeszowie
 Osiedle 1000-lecia w Tomaszowie Mazowieckim
 Osiedle 1000-lecia w Wejherowie
 Osiedle 1000-lecia we Władysławowie
 Osiedle 1000-lecia we Wrześni

 Zobacz też
 Park Tysiąclecia, Aleja Tysiąclecia w Warszawie, Plac Tysiąclecia w Siedlcach

Tysiąclecia